Fis (muziek), een muzieknoot
 F Sharp, een programmeertaal

Overig 
 F♯ A♯ ∞, een album van Godspeed You! Black Emperor